

Geografia
 Beauregard – comune francese dell'Ain
 Beauregard – comune francese del Lot
 Beauregard – comune statunitense nello Stato del Mississippi
 Beauregard – località collinare di Aosta
 Beauregard-Baret – comune francese del Drôme
 Beauregard-de-Terrasson – comune francese della Dordogna
 Beauregard-et-Bassac – comune francese della Dordogna
 Beauregard-l'Évêque – comune francese del Puy-de-Dôme
 Beauregard-Vendon – comune francese del Puy-de-Dôme
 Beauregard – località della città tedesca di Wriezen

Persone 
 Pierre Gustave Toutant de Beauregard – generale confederato

Altro
 Castello di Beauregard – edificio del comune di Cellettes
 Lago di Beauregard – lago a Valgrisenche, in Valle d'Aosta
 Ospedale Beauregard – ospedale di Aosta
 Beauregard – personaggio dei Muppet